Чемпионат Кипра сезона 2002/2003 — 65-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 14 команд. Победителем турнира стал клуб «Омония» из Никосии.

Турнирная таблица

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

2002/2003
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 2002 году
Спорт на Кипре в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003